

Presentación previa 
Thiemo de Bakker y Robin Haase eran ellos defensores del título, Robin Haase decidió no participar este año.

Johan Brunström y Andreas Siljeström ganaron el título tras derrotar en la final Guillermo Durán y Máximo González.

Cabeza de serie

  Guillermo Durán /  Máximo González (Finalistas)
  Nicholas Monroe /  Aisam-ul-Haq Qureshi (Semifinales)

<ol start=3>
  Mariusz Fyrstenberg /  Artem Sitak ''(Semifinales)
 ''' Johan Brunström /  Andreas Siljeström (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Burdeos 2016